Ton de Leeuw (componist) (1926-1996), een Nederlands componist
 Ton de Leeuw (bedrijfskundige) (1941), een Nederlands elektrotechnicus en bedrijfskundige